Милина — многозначное понятие:

  — деревня в районе Лозницы, Сербия.
  — деревня в Греции, в общине Нотио-Пилио.
 Милина — пирог с брынзой, блюдо болгарской кухни.
 Милина — персонаж серии игр «Mortal Kombat».
 Милина, Елизавета Яковлевна (в некоторых источниках Елена) — русская оперная певица начала XX века.